Оразалиев — тюркская фамилия:

 Оразалиев, Довран Едиевич (род. 1993) — туркменский футболист.
 Оразалиев, Олжас (род. 1980) — казахстанский боксёр.

 Оразалиева, Калжан (1924—1995) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Орозалиев
 Оразгалиев